

Блу-Рівер — місто, штат Колорадо
 Блу-Рівер — селище, штат Вісконсин